1960 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 В залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР открылась «Выставка произведений художников — женщин Ленинграда в ознаменование 50-летия Международного женского дня 8 Марта» с участием Евгении Антиповой, Таисии Афониной, Евгении Байковой, Ирины Балдиной, Златы Бызовой, Нины Веселовой, Елены Гороховой, Марии Зубреевой, Марина Козловской, Татьяны Копниной, Майи Копытцевой, Елены Костенко, Валерии Лариной, Марии Рудницкой, Елены Скуинь, Надежды Штейнмиллер и других. К выставке был издан подробный каталог работ.
 8 мая в залах ленинградского Дома офицеров им. С. М. Кирова открылась художественная выставка, посвящённая пятнадцатой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Экспонировалось свыше 70 живописных и 60 скульптурных произведений, а также графика известных ленинградских художников, в том числе Андрея Бантикова, Николая Баскакова, Александра Блинкова, Виктора Рейхета, Николая Тимкова и других.
 9 мая в пятнадцатую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Ленинграде на Пискаревском кладбище был открыт памятный мемориал. Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом поле. Авторы ансамбля — архитекторы А. В. Васильев, Е. А. Левинсон, скульпторы В. В. Исаева и Р. К. Таурит («Мать-Родина» и рельефы на боковых стенах), М. А. Вайнман, Б. Е. Каплянский, А. Л. Малахин, М. М. Харламова (горельефы на центральной стеле).
 В Москве на выставке художников РСФСР, посвящённой 15-й годовщине победы над фашистской Германией, экспонировались свыше 800 произведений живописи, скульптуры, графики и плаката.
 4 июня в залах ГРМ открылась выставка работ самодеятельных ленинградских художников. Представлены работы более чем 500 участников — воспитанников изостудий при ДК им. А. М. Горького, Выборгского дворца культуры и других.
 В Москве прошёл учредительный съезд художников Российской Федерации, завершивший процесс создания Союз художников РСФСР. В структуру Союза вошли 58 региональных творческих организаций.

 В залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР прошла «Выставка произведений ленинградских художников 1960 года» с участием Ивана Абрамова, Петра Альберти, Евгении Антиповой, Таисии Афониной, Николая Бабасюка, Всеволода Баженова, Николая Баскакова, Якова Бесперстова, Ольги Богаевской, Льва Богомольца, Сергея Бузулукова, Златы Бызовой, Ивана Варичева, Василия Викулова, Ростислава Вовкушевского, Эдварда Выржиковского, Николая Галахова, Якова Голубева, Владимира Горба, Абрама Грушко, Александра Гуляева, Кирилла Гущина, Германа Егошина, Алексея Еремина, Николая Есалова, Михаила Железнова, Вячеслава Загонека, Рубена Захарьяна, Нины Ивановой, Елены Ивановой-Эберлинг, Михаила Канеева, Рудольфа Карклина, Марии Клещар-Самохваловой, Михаила Козелла, Марины Козловской, Бориса Корнеева, Александра Коровякова, Елены Костенко, Николая Кострова, Анны Костровой, Бориса Котика, Геворка Котьянца, Ярослава Крестовского, Ивана Лавского, Олега Ломакина, Веры Любимовой, Ефима Ляцкого, Дмитрия Маевского, Никиты Медовикова, Лидии Миловой, Алексея Можаева, Евсея Моисеенко, Андрея Мыльникова, Николая Мухо, Петра Назарова, Веры Назиной, Михаила Натаревича, Самуила Невельштейна, Дмитрия Обозненко, Сергея Осипова, Лии Островой, Филарета Пакуна, Пен Варлена, Бориса Петрова, Николая Позднеева, Степана Привиденцева, Виктора Прошкина, Владимира Прошкина, Валентины Рахиной, Виктора Рейхета, Семёна Ротницкого, Марии Рудницкой, Николая Рутковского, Ивана Савенко, Глеба Савинова, Владимира Саксона, Александра Самохвалова, Александра Семёнова, Арсения Семёнова, Елены Скуинь, Фёдора Смирнова, Александра Соколова, Александра Столбова, Игоря Суворова, Елены Табаковой, Георгия Татарникова, Виктора Тетерина, Николая Тимкова, Владимира Токарева, Юрия Тулина, Бориса Угарова, Дмитрия Филиппова, Николая Фурманкова, Юрия Шаблыкина, Бориса Шаманова, Лидии Шарлемань, Александра Шмидта и других художников. К выставке был издан подробный каталог работ.
 На тридцатом Биеннале в Венеции Советский Союз среди художников 33 стран представляли Г. Нисский, А. Мыльников, В. Мухина, А. Дейнека, Т. Яблонская, а также работы художников-плакатистов.

 В Москве прошла Республиканская художественная выставка «Советская Россия» с участием Павла Аба, Николая Абрамова, Николая Андрецова, Николая Бабасюка, Юрия Белова, Галины Румянцевой, Всеволода Баженова, Ирины Балдиной, Николая Брандта, Петра Бучкина, Златы Бызовой, Анатолия Васильева, Нины Веселовой, Игорь Веселкин, Эдварда Выржиковского, Николая Галахова, Якова Голубева, Алексея Еремина, Вячеслава Загонека, Сергея Захарова, Энгельса Козлова, Михаила Конова, Майи Копытцевой, Бориса Корнеева, Бориса Котика, Леонида Кривицкого, Бориса Лавренко, Ивана Лавского, Петра Литвинского, Олега Ломакина, Бориса Малуева, Гавриила Малыша, Евсея Моисеенко, Михаила Натаревича, Самуила Невельштейна, Дмитрия Обозненко, Леонида Овсянникова, Владимира Овчинникова, Авенира Пархоменко, Пен Варлена, Всеволода Петрова-Маслакова, Николая Позднеева, Александра Пушнина, Николая Рутковского, Глеба Савинова, Владимира Саксона, Виктора Саморезова, Александра Самохвалова, Александра Сегала, Владимира Селезнёва, Юрия Скорикова, Владимира Скрябина, Галины Смирновой, Георгия Татарникова, Николая Тимкова, Михаила Труфанова, Юрия Тулина, Лидии Фроловой-Багреевой, Бориса Харченко, Надежды Штейнмиллер и других. Всего экспонировалось свыше 2400 работ. К выставке был издан подробный каталог работ.
 Выставки современного советского искусства были показаны в Берлине, Лейпциге, Дрездене (ГДР), Монреале (Канада), Париже (Франция).

 8 августа в Ленинграде в Музее Академии художеств открылась выставка произведений художников РСФСР, на которой экспонировалось 500 работ 2500, показанных ранее в Москве на выставке «Советская Россия». Экспонировались произведения Петра Белоусова, Александра Дейнеки, Владимира Серова, Михаила Труфанова, Александра Романычева, Иосифа Серебряного и других.
 В Третьяковской Галерее в Москве открылась выставка к 100-летию со дня рождения выдающегося художника-пейзажиста И. И. Левитана.

 21 сентября в Москве открыт Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Решение об открытии музея было принято в 1947 году, но открылся только в 1960 году, что было приурочено к 600-летию со дня рождения знаменитого русского иконописца Андрея Рублёва. Музей расположен на территории Спасо-Андроникова монастыря, филиал — в церкви Покрова в Филях.
 В залах Государственного Русского музея прошла «Выставка произведений ленинградских художников 1960 года» с участием Павла Аба, Николая Абрамова, Петра Альберти, Ивана Андреева, Николая Андрецова, Евгении Антиповой, Таисии Афониной, Николая Бабасюка, Генриха Багрова, Всеволода Баженова, Леонида Байкова, Ирины Балдиной, Николая Баскакова, Юрия Белова, Петра Белоусова, Дмитрия Беляева, Ореста Бетехтина, Александра Блинкова, Ольги Богаевской, Льва Богомольца, Николая Брандта, Ирины Бройдо, Сергея Бузулукова, Виктора Бундина, Петра Бучкина, Дмитрия Бучкина, Златы Бызовой, Виталия Вальцева, Ивана Варичева, Анатолия Васильева, Валерия Ватенина, Александра Ведерникова, Глеба Вернера, Нины Веселовой, Василия Викулова, Ростислава Вовкушевского, Эдварда Выржиковского, Николая Галахова, Ивана Годлевского, Якова Голубева, Владимира Горба, Елены Гороховой, Михаила Грачёва, Абрама Грушко, Александра Гуляева, Кирилла Гущина, Марии Давидсон, Александра Дашкевича, Крума Джакова, Марии Добриной, Германа Егошина, Алексея Еремина, Михаила Железнова, Вячеслава Загонека, Сергея Захарова, Рубена Захарьяна, Нины Ивановой, Елены Ивановой-Эберлинг, Михаила Канеева, Рудольфа Карклина, Веры Кашутовой, Энгельса Козлова, Марины Козловской, Михаила Конова, Татьяны Копниной, Майи Копытцевой, Бориса Корнеева, Александра Коровякова, Елены Костенко, Анны Костиной, Николая Кострова, Анны Костровой, Бориса Котика, Геворка Котьянца, Владимира Кранца, Ярослава Крестовского, Бориса Лавренко, Ивана Лавского, Валерии Лариной, Анатолия Левитина, Петра Литвинского, Олега Ломакина, Веры Любимовой, Ефима Ляцкого, Дмитрия Маевского, Владимира Малагиса, Бориса Малуева, Евгения Мальцева, Гавриила Малыша, Никиты Медовикова, Шаи Меламуда, Лидии Миловой, Алексея Можаева, Евсея Моисеенко, Константина Молтенинова, Андрея Мыльникова, Николая Мухо, Веры Назиной, Михаила Натаревича, Самуила Невельштейна, Анатолия Ненартовича, Ярослава Николаева, Дмитрия Обозненко, Леонида Овсянникова, Владимира Овчинникова, Вячеслава Овчинникова, Льва Овчинникова, Виктора Орешникова, Сергея Осипова, Лии Островой, Генриха Павловского, Филарета Пакуна, Авенира Пархоменко, Пен Варлена, Всеволода Петрова-Маслакова, Михаила Платунова, Николая Позднеева, Михаила Понятова, Степана Привиденцева, Владимира Прошкина, Петра Пуко, Александра Пушнина, Эриха Ребане, Людмилы Рончевской, Галины Румянцевой, Льва Русова, Николая Рутковского, Ивана Савенко, Глеба Савинова, Владимира Саксона, Виктора Саморезова, Александра Самохвалова, Александра Сегала, Александра Семёнова, Арсения Семёнова, Вольфа Симберга, Юрия Скорикова, Игоря Скоробогатова, Елены Скуинь, Фёдора Смирнова, Галины Смирновой, Александра Соколова, Василия Соколова, Ивана Сорокина, Александра Столбова, Игоря Суворова, Георгия Татарникова, Виктора Тетерина, Николая Тимкова, Михаила Ткачёва, Леонида Ткаченко, Александра Трошичева, Михаила Труфанова, Юрия Тулина, Бориса Угарова, Дмитрия Филиппова, Леонида Фокина, Сергея Фролова, Лидии Фроловой-Багреевой, Бориса Харченко, Захара Хачатряна, Леонида Худякова, Владимира Чекалова, Юрия Шаблыкина, Бориса Шаманова, Александра Шмидта, Надежды Штейнмиллер, Соломона Эпштейна, Галины Яхонтовой и других ленинградских художников. К выставке был издан подробный каталог работ.

Родились 
 19 апреля — Войнов Константин Семёнович, российский живописец, Заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии художеств.

Скончались 
 31 января — Зефиров Константин Клавдианович, русский советский живописец, график и педагог (род. в 1879).
 9 февраля — Бенуа Александр Николаевич, русский художник и историк искусства, с 1926 живший во Франции (род. в 1870).
 3 марта — Веселова Нина Леонидовна, русский советский живописец (род. в 1922).
 18 марта — Куприн Александр Васильевич, российский советский живописец-пейзажист и педагог, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член-корреспондент Академии художеств СССР (род. в 1880).
 9 мая — Бернштейн Михаил Давидович, российский советский живописец и педагог (род. в 1875)
 16 мая — Грабарь, Игорь Эммануилович, русский советский живописец, искусствовед, просветитель, музейный деятель, Народный художник СССР, лауреат Сталинской премии (род. в 1871).
 15 августа — Лишев Всеволод Всеволодович, русский советский скульптор, Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР.
 8 октября — Егоров Владимир Евгеньевич, русский советский художник театра и кино, Народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии (род. в 1878).
 22 октября — Матвеев Александр Терентьевич, русский советский скульптор и педагог, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (род. в 1878).

Без точной даты 
 Степашкин Иван Петрович, русский советский живописец, график и педагог, профессор ЛИЖСА имени И. Е. Репина и ЛВХПУ имени В. И. Мухиной (род. в 1882).

Примечания

См. также 

 Союз художников СССР
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 Колайко И. Выставка, посвящённая славной победе // Вечерний Ленинград, 1960, 7 мая.
 Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Живопись. Скульптура. Графика. Плакат. Монументально-декоративное и театрально-декорационное искусство. Каталог. М., Министерство культуры РСФСР, 1960.
 Архангельский В. О детях и для детей // Художник. 1960, № 8. С.19.
 К новым творческим успехам. С собрания ленинградских художников // Вечерний Ленинград, 1960, 14 мая.
 Художник. 1960, № 9. С.62.
 Открытие выставки работ самодеятельных художников // Вечерний Ленинград, 1960, 4 июня.
 Ганшин В. Радость встречи. На выставке произведений самодеятельных художников // Вечерний Ленинград, 1960, 7 июля.
 Выдающийся художник-пейзажист // Вечерний Ленинград, 1960, 20 августа.
 Художники Российской Федерации. Открытие выставки в Ленинграде // Вечерний Ленинград, 1960, 9 августа.
 Выставка произведений ленинградских художников. 1960 год. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1963.
 Выставка произведений художников — женщин Ленинграда в ознаменование 50-летия Международного женского дня 8 Марта. 1960 год. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1961.
 Выставка произведений ленинградских художников. 1960 год. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1962.
 Юрий Подляский. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1960.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 2. М., Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. М., Советский художник, 1979.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. М., Советский художник, 1981.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 1. М., Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 2. — СПб., 1995.
 Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе. СПб., ГРМ, 2006.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.

Изо
История искусства СССР по годам